Smillie est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1941), joueur anglais de football
 (née en 1961), présentatrice et actrice de télévision écossaise
 (1910-1993), joueur canadien de hockey sur glace
George Henry Smillie (1840-1921), artiste peintre américain
 (né en 1977), producteur et dis jockey australien
James Smillie (né en 1944), acteur et chanteur écossais
James David Smillie (1833-1909), artiste américain
Jennie Smillie Robertson (1878-1981), première chirurgienne canadienne
 (né en 1954), joueur écossais de soccer
 (né en 1958), joueur anglais de football
Raymond Smillie (1904-1993), boxeur olympique canadien
 (1857-1940), homme politique travailliste britannique
 (1933-2005), joueur anglais de football
 (né en 1992), joueur écossais de football
 (1843-1917), photographe et archiviste américano-écossais
 (né en 1981), artiste multidisciplinaire américaine
 (c. 1810-1852), homme politique australien en Australie-Méridionale

Voir aussi

Homonymie de patronyme